Лига чемпионов УЕФА 1999/2000 годов — 8-я по счёту после реорганизации и 45-я в целом. Победителем стал «Реал Мадрид», обыграв в финале «Валенсию», финал прошёл 24 мая 2000 года на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 1999/2000 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1993/1994 до сезона 1997/1998 включительно.

Участники 

В розыгрыше Лиги чемпионов 1999/2000 приняли участие 71 команда из 47 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 1997/1998:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Германия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Англия и Нидерланды): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 48: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 18 чемпионов ассоциаций, занявших места с 30 по 48 (кроме Лихтенштейна)
Второй квалификационный раунд
 9 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 13 чемпионов ассоциаций 17-29 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 6 чемпионов ассоциаций 11-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 6 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1-6 мест
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
Первый групповой этап

Количество команд на групповой стадии увеличилось по сравнению с предыдущим розыгрышем с 24 до 32, вместо шести групп стало восемь. По две лучшие команды выходили во второй групповой этап, состоявший из четырёх групп по 4 команды. Впервые занявшие третьи места в группах переходили в Кубок УЕФА — в третий раунд.
 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
 10 чемпионов ассоциаций 1-10 мест, в числе которых действующий победитель турнира
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
Второй групповой этап
 16 команд, занявших первые и вторые места на первом групповом этапе
Плей-офф
 8 команд, занявших первые и вторые места на втором групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Третий квалификационный раунд 

|}

Первый групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Второй групповой этап

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Плей-офф

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры 
10 голов
  Марио Жардел (Порту)
  Ривалдо (Барселона)
  Рауль (Реал Мадрид)
9 голов
  Симоне Индзаги (Лацио)
8 голов
  Сергей Ребров (Динамо Киев)
  Туре Андре Фло (Челси)
7 голов
  Пауло Сержио (Бавария)
  Патрик Клюйверт (Барселона)

См. также 
 Кубок УЕФА 1999/2000

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 1999/2000 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 1999/2000
 Лига чемпионов 1999/2000 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1999/2000 на сайте RSSSF

1999
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году